Гиссарлык — название ряда крепостных холмов на Балканах и в Малой Азии.

 Гиссарлык — остатки цитадели Трои, описанной в поэмах Гомера.
 Гиссарлык — позднеантичная и средневековая крепость над Кюстендилом на одноименном холме.
 Гиссарлык — холм древнего Абритуса над Разградом.
 Гиссарлык — местность над Сливеном с фракийской археологией.